Михаи́л Ива́нович Илю́хин (род. 21 ноября 1966 года) — боец смешанного стиля из России тяжёлой весовой категории. Чемпион России по самбо, бронзовый призёр чемпионата мира по самбо.

Одержал победы над такими бойцами как Игорь Вовчанчин, Цуёси Косака, Волк-хан, Masayuki Naruse и Рэнди Кутюр. Михаил участвовал в турнирах RINGS и PRIDE в составе команды Russian Top Team, куда также входили такие бойцы как Волк-хан, Фёдор Емельяненко и Сергей Харитонов.

В своем последнем бою, проведенном на турнире K-1 — Hero’s Lithuania 26 ноября 2005 года, он победил Jordanas Poskaitis.
Семья. Жена Куделина Нина Ивановна. Дети Мария и Дарья Илюхины.

Титулы 
 МСМК по самбо
 Чемпион России по самбо
 Бронзовый призёр чемпионата мира по самбо
 Чемпион Евразии по боям без правил
 Серебряный призёр чемпионата мира по боям без правил
 Серебряный призёр чемпионата RINGS

Биография 

Михаил Иванович Илюхин был третьим ребёнком в семье бульдозериста и санитарки. С детства увлекался спортом.

В 12 лет начал занимался самбо. Позже пошёл в секцию бокса, которую сменила лыжная. В 15 лет имел первый взрослый разряд по лыжам. Затем вновь вернулся в самбо.

В 1995 году выиграл чемпионат России по самбо и занял третье место на чемпионате мира.

Тогда же принял участие в профессиональном международном турнире по панкратиону в Москве.

Позже выступал в турнирах RINGS и PRIDE в качестве бойца, а также состоял в команде Сергея Харитонова.

Является президентом Тульской региональной общественной организации «Федерация САМБО».

Входит в тренерский штаб сборной России по самбо и боевому самбо, добившейся высоких результатов на чемпионатах Мира и Европы.

В 2014 году присвоено звание Заслуженного тренера Российской Федерации.

В 2014 году открыл «Спортивный клуб имени Михаила Илюхина» в Туле.

Результаты боёв 

|-
|Победа
|align='center'|27-11-1
| Йорданас Пошкайтис
|Болевой приём
|K-1 — Hero’s Lithuania
|
|align='center'|2
|align='center'|1:10
| Вильнюс, Литва
|
|-
|Победа
|align='center'|26-11-1
| Петров Колев
|Болевой приём (узел пятки)
|Rings Russia - CIS vs. The World
|
|align='center'|1
|align='center'|0:00
| Екатеринбург, Россия
|
|-
|Поражение
|align='center'|25-11-1
| Куинтон Джексон
|Сдача
|PRIDE 26
|
|align='center'|1
|align='center'|6:26
| Йокогама, Япония
|
|-
|Победа
|align='center'|25-10-1
| Кацухиса Фудзии
|Удушающий приём (гильотина)
|PC — Premium Challenge
|
|align='center'|1
|align='center'|5:45
| Токио, Япония
|
|-
|Ничья
|align='center'|24-10-1
| Хиромицу Канехара
|Решение судей
|Rings — World Title Series Grand Final
|
|align='center'|3
|align='center'|5:00
| Йокогама, Япония
|
|-
|Поражение
|align='center'|24-10
| Бобби Хоффман
|Техническим нокаутом (остановка углом)
|Rings — 10th Anniversary
|
|align='center'|2
|align='center'|5:00
| Токио, Япония
|
|-
|Победа
|align='center'|24-9
| Борислав Йелязков
|Болевой приём (рычаг локтя)
|Rings — World Title Series 2
|
|align='center'|2
|align='center'|2:06
| Йокогама, Япония
|
|-
|Победа
|align='center'|23-9
| Кеститус Смирновас
|Болевой приём (ущемление ахиллого сухожилия)
|Rings Lithuania — Bushido Rings 2
|
|align='center'|1
|align='center'|0:00
| Вильнюс, Литва
|
|-
|Победа
|align='center'|22-9
| Мартин Лазарев
|Решение судей (по очкам 4-0)
|Rings Russia — Russia vs Bulgaria
|
|align='center'|1
|align='center'|10:00
| Екатеринбург, Россия
|
|-
|Поражение
|align='center'|21-9
| Цуёси Косака
|Нокаут
|Rings — King of Kings 2000 Block B
|
|align='center'|2
|align='center'|1:53
| Осака, Япония
|
|-
|Победа
|align='center'|21-8
| Валентин Голюбовскидж
|Болевой приём (узел локтя)
|Rings Lithuania — Bushido Rings 1
|
|align='center'|1
|align='center'|N/A
| Вильнюс, Литва
|
|-
|Победа
|align='center'|20-8
| Бакур Гогитидзе
|Болевой приём (узел стопы)
|Rings — Russia vs Georgia
|
|align='center'|1
|align='center'|7:25
| Тула, Россия
|
|-
|Победа
|align='center'|19-8
| Ли Хасделл
|Решение судей
|Rings Russia — Rings Russia
|
|align='center'|3
|align='center'|5:00
| Екатеринбург, Россия
|
|-
|Поражение
|align='center'|18-8
| Ренату Собрал
|Болевой приём (рычаг локтя)
|Rings — King of Kings 1999 Final
|
|align='center'|3
|align='center'|0:40
| Токио, Япония
|
|-
|Победа
|align='center'|18-7
| Джастин Маккалли
|Технический болевой приём (ущемление ахиллого сухожилия)
|Rings — King of Kings 1999 Block A
|
|align='center'|1
|align='center'|4:48
| Токио, Япония
|
|-
|Победа
|align='center'|17-7
| Брэд Кохлер
|Болевой приём (рычаг локтя)
|Rings — King of Kings 1999 Block A
|
|align='center'|1
|align='center'|2:16
| Токио, Япония
|
|-
|Поражение
|align='center'|16-7
| Бакур Гогитидзе
|Болевой приём
|Rings — Rings Georgia
|
|align='center'|1
|align='center'|5:07
| Джорджия, США
|
|-
|Победа
|align='center'|16-6
| Джуп Кэстил
|Болевой приём
|Rings — Rise 3rd
|
|align='center'|1
|align='center'|9:40
| Япония
|
|-
|Победа
|align='center'|15-6
| Рэнди Кутюр
|Болевой приём (кимура)
|Rings — Rise 1st
|
|align='center'|1
|align='center'|7:43
| Япония
|
|-
|Победа
|align='center'|14-6
| Масаюки Нарусэ
|Болевой приём
|Rings — Third Fighting Integration
|
|align='center'|1
|align='center'|13:52
| Токио, Япония
|
|-
|Поражение
|align='center'|13-6
| Кийоши Тамура
|Нокаут
|Rings — Battle Dimensions Tournament 1997 Final
|
|align='center'|0
|align='center'|0:00
| Япония
|
|-
|Победа
|align='center'|13-5
| Цуёси Косака
|Нокаут
|Rings — Battle Dimensions Tournament 1997 Final
|
|align='center'|0
|align='center'|0:00
| Япония
|
|-
|Победа
|align='center'|12-5
| Волк-хан
|Нокаут
|Rings — Battle Dimensions Tournament 1997 Final
|
|align='center'|0
|align='center'|0:00
| Япония
|
|-
|Победа
|align='center'|11-5
| Масаюки Нарусэ
|Болевой приём (узел стопы)
|Rings — Mega Battle Tournament 1997 Semifinal 1
|
|align='center'|1
|align='center'|12:28
| Япония
|
|-
|Поражение
|align='center'|10-5
| Цуёси Косака
|Нокаут
|Rings — Budokan Hall 1997
|
|align='center'|N/a
|align='center'|N/a
| Токио, Япония
|
|-
|Поражение
|align='center'|10-4
| Кийоши Тамура
|Нокаут
|Rings — Battle Dimensions Tournament 1996 Opening
|
|align='center'|N/a
|align='center'|N/a
| Япония
|
|-
|Поражение
|align='center'|10-3
| Адилсон Лима
|Болевой приём (рычаг локтя)
|Rings — Maelstrom 6
|
|align='center'|1
|align='center'|24:52
| Япония
|
|-
|Победа
|align='center'|10-2
| Сидни Гонсалвеш Фреитас
|Болевой приём (надавливание подбородком на глаз)
|Shoot Boxing — S-Cup 1996
|
|align='center'|1
|align='center'|6:59
| Япония
|
|-
|Поражение
|align='center'|9-2
| Карлус Баррету
|Удушающий приём (удушение сзади)
|UVF 1 — Universal Vale Tudo Fighting 1
|
|align='center'|2
|align='center'|3:15
| Япония
|
|-
|Победа
|align='center'|9-1
| Загил Еребинов
|Болевой приём (рычаг локтя)
|IAFC — Absolute Fighting Championship 1
|
|align='center'|1
|align='center'|1:35
| Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align='center'|8-1
| Андрей Беседин
|Удушающий приём (гильотина)
|IAFC — Absolute Fighting Championship 1
|
|align='center'|1
|align='center'|1:21
| Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align='center'|7-1
| Игорь Вовчанчин
|Болевой приём (надавливание подбородком на глаз)
|IAFC — Absolute Fighting Championship 1
|
|align='center'|1
|align='center'|6:30
| Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align='center'|6-1
| Ахмед Сагидгусенов
|Болевой приём
|IAFC — Absolute Fighting Championship 1
|
|align='center'|1
|align='center'|0:05
| Москва, Россия
|
|-
|Поражение
|align='center'|5-1
| Рикарду Морайс
|Удушающий приём (удушение сзади)
|IAFC — Absolute Fighting Championship 1
|
|align='center'|1
|align='center'|9:44
| Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align='center'|5-0
| Петр Чернов
|Болевой приём
|IAFC — Absolute Fighting Eurasian Championship
|
|align='center'|1
|align='center'|0:36
| Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align='center'|4-0
| Вадим Шевченко
|Болевой приём
|IAFC — Absolute Fighting Eurasian Championship
|
|align='center'|1
|align='center'|0:08
| Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align='center'|3-0
| Леонид Ефремов
|Болевой приём
|IAFC — Absolute Fighting Eurasian Championship
|
|align='center'|1
|align='center'|1:09
| Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align='center'|2-0
| Виктор Ерохин
|Удушающий приём (удушение сзади)
|IAFC — Absolute Fighting Eurasian Championship
|
|align='center'|1
|align='center'|3:54
| Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align='center'|1-0
| Максим Тарасов
|Болевой приём
|IAFC — Absolute Fighting Eurasian Championship
|
|align='center'|1
|align='center'|0:41
| Москва, Россия
|
|-
|}

Примечания

Ссылки 
 Профиль Михаила Илюхина на сайте sherdog.com  
 

Бойцы смешанных единоборств России
Самбисты по алфавиту
Чемпионы России по самбо
Мастера спорта России международного класса
Панкратион